Аранча Санчес Вікаріо і Лариса Савченко були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Аманда Кетцер і Інес Горрочатегі виграли титул, перемігши у фіналі пару Ніколь Арендт і Манон Боллеграф з рахунком 6–2, 3–6, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Amelia Island Championships
Тур WTA 1995